

Uitgeverij en drukkerij
 Thieme (uitgever), een voormalige uitgeverij
 ThiemeMeulenhoff, uitgeverij
 Thieme GrafiMedia Groep

Personen
 Marianne Thieme (1972), een Nederlands politica
 Otto Thieme